De schietsport is een van de sporten die op de Olympische Zomerspelen worden beoefend.

De schietsport staat vanaf de eerste editie van 1896, met uitzondering van de edities van 1904 en 1928, op het programma van de Olympische Spelen. Voor de vrouwen werden in 1984 voor het eerst afzonderlijk onderdelen georganiseerd.

Onderdelen

Mannen / Open

Vrouwen

Gemengd

Medailles

Meervoudige medaillewinnaars 
Onderstaande tabel geeft de 'succesvolste medaillewinnaars' (tweemaal goud en meer) in de schietsport weer.

Meervoudige medaillewinnaars op één onderdeel 
Acht mannen en drie vrouwen hebben drie of meer medailles op één onderdeel gewonnen. Ralf Schumann won als enige vijf medailles op een onderdeel. Kimberly Rhode won als enige op twee onderdelen drie mediailles.

Medaillespiegel 
N.B. Medaillespiegel is bijgewerkt tot en met de Olympische Spelen van 2016.